Халань — гидроним, а также составная часть ряда топонимов в Белгородской области России.

Гидроним 
 Халань — река в Корочанском и Чернянском районах Белгородской области.

Топонимы 
 Большая Халань — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Русская Халань — село в Чернянском районе Белгородской области.